Полина Юрьевна Шаркова (в девичестве Ведёхина; ) — российская гандболистка, левый полусредний игрок сборной России и клуба «Астраханочка». Чемпионка летней Универсиады 2015 года. Четырёхкратная чемпионка России. Серебряный призер Олимпийских игр-2020 в Токио. Заслуженный мастер спорта России (2021).

Биография 
В 2011 году состоялся дебют Полины во взрослом гандболе в составе волгоградского «Динамо». В первом же сезоне Ведёхина стала чемпионкой России, после чего ещё дважды подряд с бело-голубыми становилась чемпионкой. В сезоне-2014/15 в составе «Динамо» участвовала в «Финале четырех» Лиги чемпионов. Летом 2017-го она перешла в тольяттинскую «Ладу», с которой дважды завоевала серебряные медали Суперлиги.

Летом 2019 года Полина стала игроком московского ЦСКА с которым выиграла золотые медали в 2021 году.

Окончила Волгоградский архитектурно-строительный университет. 

Мастер спорта России международного класса (присвоено за победу на летней Универсиаде 2015 года в Корее).

Карьера в сборной 
В составе юниорской сборной России в 2011 году Полина стала чемпионкой Европы. На следующий год завоевала серебро юниорского чемпионата мира. Еще одно золото чемпионата Европы Ведёхина выиграла в составе молодежной сборной России в 2013 году, а через год получила серебряную медаль молодежного ЧМ.

Была участницей чемпионатов мира 2015 и 2017 годов. Стала победительницей летней Универсиады 2015 года в Корее.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (11 августа 2021 года) — за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония).

Примечания

Ссылки 
 Полина Ведёхина на сайте Европейской гандбольной федерации

 

Гандболистки России
Игроки женской сборной России по гандболу
Игроки ГК «Лада» 
Игроки ГК «Динамо» Волгоград
Игроки ЖГК ЦСКА Москва
Игроки ГК «Астраханочка» 
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Выпускники Института архитектуры и строительства Волгоградского технического университета
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года